Захисники́ Вітчи́зни () — державний гімн Тунісу. Офіційно затверджений у листопаді 1987 року. Слова написали Мостафа Садек аль-Рафеі, Абуль-Кассєм Ешеббі. Музику склав Мохаммед Абдельвахаб.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Тунісу
 Прапор Тунісу

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info

Національні символи Тунісу
Туніс
Туніс
Музика Тунісу